Кубок Першого каналу 2013 — 46-й міжнародний хокейний турнір у Росії, проходив 19—22 грудня 2013 року в Сочі у рамках Єврохокейтуру. Матч Чехія — Фінляндія пройшов у Празі.

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, ВО — перемога по булітах (овертаймі), ПО — поразка по булітах (овертаймі), П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Статистика

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі

Найкращі гравці турніру

Примітки

Посилання 
 Архів  
 Архів  

 
Московський міжнародний турнір з хокею
2013 у хокеї з шайбою
Єврохокейтур
Грудень 2013
2013 у Росії